Emberizoidea — надродина горобцеподібних. Майже 900 видів належить до цієї надродини. Група виникла після швидкого видоутворення в Північній Америці після прибуття з Євразії через Берингову протоку в епоху міоцену. Дві родини, вівсянкові (Emberizidae) і Calcariidae, повернулися в Євразію, решта — обмежені Новим Світом.

Взаємозв'язки в групі були джерелом суперечок. Кладограма, показана нижче, передусім заснована на аналізі Карла Олівероса та його колег, опублікованому в 2019 році.

Дослідження вважало, що Spindalidae і Nesospingidae є частиною Phaenicophilidae, а Icteriidae – частиною Icteridae, але на цьому дереві вони показані як різні. Крім того, хоча Teretistridae не аналізувалися в дослідженні, попередні дослідження вказали, що вони пов’язані з Zeledoniidae.

Примітки 

Горобцеподібні
надродини птахів